Het seizoen 2015/2016 van RKC Waalwijk is het 32ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Noord-Brabant. De club komt uit in de eerste divisie en neemt deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Selectie

Transfers

Gekomen

Vertrokken

Jupiler League

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken

Eindstand in Jupiler League

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Nederlandse voetbalclub 2015/16
2016